Митрополит Агафангел:
 Агафангел (Преображенский) — Митрополит Ярославский, Местоблюститель Патриаршего престола, исповедник.
 Агафангел (Пашковский) — митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский, первоиерарх РПЦЗ (А).
 Агафангел (Саввин) — митрополит Одесский и Измаильский УПЦ МП.